концерт с исполнением произведений церковной/духовной музыки.
 Духовные концерты (1725—1790) — в Париже XVIII века организация концертов в дни церковных праздников, когда театры были закрыты.
  (с 1987) — французский музыкальный ансамбль, исполняющий музыку барокко на исторических инструментах.

См. также 
 Духовная музыка

Примечания